Tapping up (британский вариант английского языка) или tampering (американский вариант английского языка) — термин в профессиональных командных видах спорта, означающий попытку убедить игрока, имеющего действующий контракт с одной командой, перейти в другую команду, без ведома и разрешения текущей команды игрока. Такой подход часто делается через агента игрока. Это категорически запрещено во многих профессиональных лигах, но не является незаконным.

Мягкая форма tapping up включает в себя, например, восхищение менеджера игроком другого клуба или намёки на заинтересованность в подписании, слухи от «источника, близкого к менеджеру», которые во многих случаях идут от самого клуба и предназначены для демонстрации интереса, но позволяют правдоподобно отрицать обвинения в tapping up. Большинство экс-игроков откровенно признаются, что сталкивались с tapping up в футболе на протяжении десятилетий. Менеджер «Ноттингем Форест» Брайан Клаф как-то сказал: «мы tapping up больше игроков, чем воды у Severn Trent Water Authority!» (крупная британская компания водной индустрии (обеспечение питьевой водой и услугами сточных вод (в том числе очистка сточных вод) всех секторов экономики)). Гарри Реднапп, менеджер «Тоттенхэм Хотспур», сказал, что деятельность, которая граничит с tapping up, регулярно встречается в сделках между клубами Премьер-лиги, а футболист Скотт Минто, заявил Sky Sports, что запрет был бы «крайне суровым» из-за его потенциальной частоты. Тем не менее, были и другие случаи, когда клубы подвергались санкциям за tapping up.

Некоторые примеры tapping up 
 Дуайт Йорк и Эшли Коул, в этих случаях инциденты испортили отношения между игроком и его клубом. 2 июня 2005 года Коул был признан виновным и оштрафован на £ 100 000 за встречу в отеле в январе 2005 года между ним, менеджером «Челси» Жозе Моуринью, главным исполнительным директором «Челси» Питером Кеньоном, и агентом Коула Джонатаном Барнеттом.
 скандал в 2009 году, когда клуб «Челси» был признан виновным в побуждении Гаэля Какуты разорвать контракт с французским клубом «Ланс» в 2007 году. В качестве наказания, ФИФА запретила «Челси» регистрировать новых игроков в течение двух трансферных окон. Клуб обратился в Спортивный арбитражный суд, который впоследствии снял санкции.
 практика tapping up изображается в британском фильме «Большая игра» 1953 года.

Примечания

Ссылки 
 The truth about 'tapping up'
  Tapping up isn’t illegal, so why have this stupid rule?
 Angry Wenger accuses Inter of tapping up midfielder Hleb
 Bates makes Chelsea tap-up claim

Футбольная терминология
Спортивная индустрия